Glis (plaats), een plaats in het Zwitserse kanton Wallis
 Glis (geslacht), een geslacht van knaagdieren
 Glis (band), een elektronisch muziekproject uit de VS
 glis of glisser, het oudste model schaats